Der Malta Cup 2006 war ein Snooker-Turnier der Saison 2005/06, das vom 30. Januar bis 5. Februar 2006 im Hilton Conference Centre in Portomaso ausgetragen wurde. Es war der zweite Malta Cup und das dritte Profiturnier in Folge in dem Stadtteil von San Ġiljan.

Der Weltranglistenerste Ronnie O’Sullivan hatte nicht für das Turnier gemeldet. Die Nummer 2 Stephen Hendry hatte im Vorjahr gewonnen, er schied aber diesmal im Viertelfinale aus. Sein Bezwinger John Higgins kam anschließend bis ins Finale. Turniersieger wurde der Ire Ken Doherty, der Higgins im Endspiel knapp mit 9:8 besiegte. Für Doherty war es der sechste Ranglistentitel seiner Karriere und nach dem Malta Grand Prix 1997 und 2000 der dritte in dem Mittelmeer-Inselstaat.

Preisgeld/Weltranglistenpunkte 
Statt knapp 200.000 £ gab es in diesem Jahr nur noch etwas weniger als 120.000 £ an Preisgeld. Es wurde nach einem besonderen System vergeben, bei dem den 16 topgesetzten Spielern jeweils 4.000 £ als Antrittsprämie garantiert waren. Die übrigen 16 Teilnehmer des Hauptturniers bekamen auf jeden Fall 1.000 £ extra. Die weiteren Prämien waren nur von der erreichten Runde abhängig. Die größte Veränderung war der Wegfall der Prämien für die letzten beiden Qualifikationsrunden. Umgekehrt stieg die Zahl der Punkte für die Weltrangliste. Hier änderte sich für die Qualifikanten nichts, im Hauptturnier gab es aber zwischen 50 Punkten für Runde 1 und 1.000 Punkten für den Sieger mehr.

Finalrunde 
Im ersten Jahr des Malta Cups stellte der einheimische Verband noch vier Wildcard-Spieler, die vor dem Hauptturnier noch um die Teilnahme spielen durften. Dieses Jahr waren es nur noch zwei Malteser, die gegen die zwei in der Weltrangliste am niedrigsten platzierten Qualifikanten antraten. Die Sieger bestritten danach zusammen mit den anderen Qualifikanten und den Top 16 der Weltrangliste das Hauptturnier.

Wildcard-Runde

Ex-Profi Joe Grech und der Amateur Simon Zammit, die auch im Vorjahr schon dabei gewesen waren, wurden für die Wildcard-Runde ausgewählt. Es gelang keinem einheimischen Spieler der Einzug ins Hauptturnier.

Finale 
Im sechsten Turnier der Saison stand John Higgins bereits zum dritten Mal im Finale, den Grand Prix und das Masters hatte er bereits gewonnen. Ken Doherty hatte dagegen seit 2001 kein Turnier mehr gewonnen und bei der WM 2003 letztmals in einem Endspiel gestanden. Die letzten drei direkten Vergleiche hatte allerdings der Ire gewonnen. Er begann das Match auch offensiv und nach einem 2:2 zur Pause spielte er zum Ende der ersten Session einen 5:3-Vorsprung heraus. Am Abend legte er aber einen Fehlstart hin, Higgins konnte nicht nur ausgleichen, er baute mit hohen Breaks eine Serie von 5 Siegen in Folge auf und ging mit 8:5 in Führung. Doherty stand mit dem Rücken zur Wand und durfte keinen Frame mehr verlieren. In einem hart umkämpften 14. Frame wendete er die unmittelbare Niederlage ab und schaffte danach noch den Ausgleich. Im Entscheidungsframe gelang ihm dann mit einem 63-Punkte-Break die Entscheidung zu seinen Gunsten mit 9:8. Nachdem Doherty beim Malta Grand Prix 1997 erstmals Higgins in einem Finale schlagen konnte, gelang es ihm auf maltesischem Boden zum zweiten Mal.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 31. Oktober bis 3. November im Pontin's Centre in Prestatyn statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 96 der Weltrangliste gegeneinander, die Sieger trafen in Runde 2 auf die Plätze 49 bis 64, in Runde 3 kamen Nummer 33 bis 48 und in Runde 4 Nummer 17 bis 32 hinzu.

kl. = kampflos

Century-Breaks 
16 Spieler erzielten im Hauptturnier 29 Breaks von mindestens 100 Punkten. Stephen Hendry erzielte seine 4 Centurys alle beim 5:1-Sieg über Neil Robertson in Runde 1. 4 Centurys schaffte außer ihm nur der Sieger Ken Doherty verteilt auf 3 Partien. Das 133er-Break von Robin Hull im Achtelfinale war das 100. offizielle Century-Break seiner Karriere. In der Qualifikation gab es 19 Centurys verteilt auf 17 Spieler.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

Snookerveranstaltung 2006
Billardturnier in San Ġiljan